La Coppa Davis 1970 è stata la 59ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 53 nazioni: 31 nella zona europea, 11 nella zona dell'est e 11 della zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto la Germania dell'Ovest nel challenge round che si è disputato all'Harold Clark Courts di Cleveland nell'Ohio dal 29 al 31 agosto.

Zona Americana

Zona Nord e Centro Americana

Zona Sudamericana

Finale Interzonale Americana

Zona dell'Est

Zona A

Zona B

Finale Inter-Zonale dell'Est

Zona Europea

Zona A

Finale Zona A

Zona B

Finale Zona B

Semifinali

Tabellone

Primo turno

Finale

Challenge Round

Collegamenti esterni

Tennis nel 1970
 1970